Mbuko peut désigner :
 les Mbuko, une population du Cameroun
 le mbuko, une langue tchadique